Hendrich ist der Familienname folgender Personen:

 Eike Hendrich (1944–2016), deutscher Fernsehproduzent
 Heinz Hendrich (* 1916), deutscher Maler
 Hermann Hendrich (1854–1931), deutscher Maler
 Johannes Hendrich (1919–1980), deutscher Schriftsteller, Hörspiel- und Drehbuchautor.
 Kathrin Hendrich (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Ursula Hendrich-Schneider (1953–2009), österreichische Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin

Hendrich benennt weiterhin:
 Hendrich-Sturzrisiko-Modell, ein Pflegeassessment-Instrument